Масле́вский — фамилия.

 Маслевский, Валентин Иванович (1920—1983) — советский инженер.

 Маслевская, Раиса Павловна (род. 1935) — советский и российский педагог.